Morbius the Living Vampire, een personage uit de verhalen van Marvel Comics
Morbius (film), een film uit 2020 over het gelijknamige personage uit de verhalen van Marvel Comics